Fiasco steht für folgende Begriffe

 einen amerikanischen Rapper, siehe Lupe Fiasco
 eine italienische Weinflasche, siehe Fiasco (Flasche)
 ein italienisches Volumenmaß, siehe Fiasco (Einheit)
 ein Pen-&-Paper-Rollenspiel, siehe Fiasco (Spiel)

und in der Schreibweise Fiasko

 für Misserfolg und Reinfall, siehe Fiasko 
 einen Roman von Stanisław Lem, siehe Fiasko (Stanisław Lem)